Onšov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Onšov, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Onšov, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale